Villainois (féminin : Villainoise) est le gentilé correspondant à plusieurs communes françaises dénommées Villaines :

 Villaines-la-Carelle, dans le département de la Sarthe.
 Villaines-la-Gonais, également dans le département de la Sarthe.
 Villaines-les-Rochers, dans le département de l’Indre-et-Loire.
 Villaines-sous-Bois, dans le département du Val-d’Oise.